Рощинский сельсовет — административно-территориальные единицы и/или муниципальные образования.

Россия 
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Курагинском районе Красноярского края.
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Уярском районе Красноярского края.
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Здвинском районе Новосибирской области.
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Сердобском районе Пензенской области.
 Рощинский сельсовет — сельское поселение в Курском районе Ставропольского края.

См. также 
Рощинский сельский совет — сельское поселение в Джанкойском районе Крыма.